Гран-при Испании 1993 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Каталуния-Монтмело в Испании. Соревнования состоялись 9 мая 1993 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:20,989
 Единственный Гран-при, в котором Ален Прост, Айртон Сенна и Михаэль Шумахер — три самых успешных гонщика конца XX века — вместе оказались на подиуме.
 Андреа де Чезарис был дисквалифицирован за помощь маршалов, вытолкнувших его машину на трассу после вылета.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании